Nordbahnhof (Duits voor Noordstation) kan verwijzen naar:
 Het voormalige Stettiner Bahnhof in Berlijn, tussen 1950 en de sluiting in 1952 bekend als Nordbahnhof
 Nordbahnhof (S-Bahn), S-Bahnstation in Berlijn bij dit voormalige Stettiner Bahnhof
 Naturkundemuseum (metrostation) in Berlijn, tussen 1951 en 1991 bekend als Nordbahnhof (vanwege de ligging nabij het voormalige Stettiner Bahnhof / Nordbahnhof)
 Nordbahnhof (Mauerpark), voormalig spoorwegstation in Berlijn
 Station Wien Praterstern, vroeger Wien Nordbahnhof
 Een van de twee nieuwe Berlijnse hoofdstations volgens de (nooit gerealiseerde) Germania-plannen